Арнольд Володимир:
 Арнольд Володимир Ігорович (1937–2010) — російський математик.
 Арнольд Володимир Федорович (1872–1918) — український земський статистик.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок